Клубный чемпионат мира по футболу 2018 — футбольный турнир, который проходил с 12 по 22 декабря 2018 года в ОАЭ. Он стал  Клубного чемпионата мира по футболу (турнира, организуемого ФИФА между победителями клубных турниров каждой из 6 конфедераций и чемпионом принимающей страны).

Страна проведения 
Турнир прошёл в ОАЭ, как и годом ранее.

Стадионы 
Матчи клубного чемпионата мира 2018 прошли на двух стадионах ОАЭ: «Зайед Спорт Сити» (Абу-Даби) и «Хазза бин Зайед» (Эль-Айн).

Участники

Cоставы команд 

Каждая команда должна включить в итоговую заявку 23 игроков (три из которых должны быть вратарями) и огласить список к крайнему сроку, назначенному ФИФА.

Матчи

Плей-офф за выход в четвертьфинал

Четвертьфиналы

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за бронзовые медали

Финал

Бомбардиры 

1 автогол
  Лео Силва (Касима Антлерс)
  Яхъя Надер (Аль-Айн)

Примечания

Ссылки 
 

2018 год в футболе
2018
Спорт в ОАЭ в 2018 году
Декабрь 2018 года
Чемпионаты мира в 2018 году